Superliga''' je predstavljala prvi razred odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2021./22.  
U "Superligi" je sudjelovalo 12 klubova, a prvak je postala "Mladost" iz Zagreba.  

 Sustav natjecanja 
Natjecanje u "Superligi" se igralo u dva dijela: 
 Prvi dio - 12 klubova je igralo dvokružnu ligu (22 kola) 
 Doigravanje - igraju prve 4 ekipe iz "Prvog dijela", poluzavršnica i završnica na dvije pobjede 

 Sudionici 

 
 

  

 Superliga 
 Brda, Split 
 Dinamo, Zagreb 
 Dubrovnik, Dubrovnik 
 Enna Vukovar, Vukovar 
 Karlovac, Karlovac 
 Kaštela, Kaštel Stari, Kaštela 
 Marina Kaštela, Kaštel Gomilica, Kaštela 
 Mladost, Zagreb 
 Osijek, Osijek 
 Rijeka CO, Rijeka 
 Split, Split 
 Veli Vrh, Pula 

 Ljestvice i rezultati 

 Prvi dio 

 Ljestvica  

 Rezultatska križaljka Ažurirano: 31. svibnja 2022. </small>

Doigravanje za prvaka 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 igrano od 13. do 28. travnja 2022.

Doigravanje za ulazak u Superligu  
 igra se na dvije dobivene utakmice 

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Igrano 23. i 30. travnja 2022. godine  
"Split" izborio ostanak u Superligi.

Povezani članci 
 Superliga (žene) 
 1. HOL 2021./22. 
 1.B HOL 2021./22. 
 2. HOL 2021./22. 
 Kup Snježane Ušić 2021./22.

Vanjske poveznice 
 z.superliga.hr 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniorke (2021./22.), pristupljeno 30. svibnja 2022. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniorke (2021./22.), wayback arhiva 
 hos-web.dataproject.com, SUPERLIGA (Z) 2021./2022. / Prvi krug natjecanja / Matches, pristupljeno 30. svibnja 2022. 
 hos-web.dataproject.com,  SUPERLIGA (Z) 2021./2022. / Drugi krug natjecanja - Doigravanje za prvaka Republike Hrvatske / Matches, pristupljeno 30. svibnja 2022. 
 hos-web.dataproject.com, SUPERLIGA (Z) 2021./2022. / Prvi krug natjecanja / Standing, pristupljeno 30. svibnja 2022. 
 z.superliga.hr, Prvi krug natjecanja / Poredak / Rezultati / Raspored - Prvi krug natjecanja (2021./22.), wayback arhiva 
  

 
 

2021-22